Navnet Marius Andersen' kan henvise til flere personer:

 Marius Andersen (1881-1957) – borgmester i Aalborg Købstadskommune
 Marius Andersen (1924-1997) – borgmester i Aalborg Kommune (1970-2006)
 Anton Marius Andersen – Luthersk præst, der udvandrede til USA